Naselja u Srbiji:
 Gradašnica (Leskovac, Srbija), naselje u općini Leskovac
 Gradašnica (Pirot, Srbija), naselje u općini Pirot